Jerusalem rejos for joy (engl. Jerusalem rejoice for joy “Erfreue dich, Jerusalem!” / lat. Illuminare, Jerusalem) ist ein auf einem mittelenglischen Gedicht aus dem 15. Jahrhundert basierendes Carol. Der Verfasser des Textes ist unbekannt. Er ist in der nach George Bannatyne (1545–1608) benannten Handschrift (Bannatyne MS f.27v) enthalten, einer Literaturanthologie, die im 16. Jahrhundert in Schottland zusammengestellt wurde.

Er wird bisweilen dem schottischen Dichter William Dunbar (um 1460–um 1520) zugeschrieben, dessen Rorate coeli (Tauet Himmel; vgl. ) es darin unmittelbar folgt.

Die Phrase 'Illuminare, Jerusalem' stammt aus dem biblischen Buch : 'Surge, illuminare, Jerusalem, quia venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est'

Eine moderne Vertonung stammt von Judith Weir (geb. 1954).

Text

Siehe auch 
 Tochter Zion, freue dich

Literatur 
 Bannatyne manuscript. In: John MacQueen, Winifred MacQueen (Hrsg.): A Choice of Scottish Verse, 1470–1570. Faber and Faber, London 1972, ISBN 0-571-09532-1.
 John MacQueen (Hrsg.): George Bannatyne. Ballattis of Luve: The Scottish Courtly Love Lyric 1400–1570. Edinburgh University Press, Edinburgh 1970, ISBN 0-85224-156-9.
 Denton Fox, William A. Ringler (Hrsg.): The Bannatyne Manuscript: National Library of Scotland Advocates’ MS. 1.1.6. Scolar Press, in Association with The National Library of Scotland, London 1980 (Facsimile).

Weblinks 
 The Bannatyne manuscript (Vol. 2) - archive.org
 digital.nls.uk: Bannatyne manuscript

Videos 
 Klangbeispiele: a (Judith Weir, Choir of King's College, Cambridge), b (Judith Weir, Church of the Advent Choir)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Weihnachtslied
Literatur (Englisch)
Literatur (15. Jahrhundert)
Literarisches Werk
Jerusalem